Паасилинна () — финская фамилия. Дословно переводится как «каменная крепость». Известные носители:

 Паасилинна, Арто (1942—2018) — финский писатель.
 Паасилинна, Маури(fi) (род. 1947) — финский писатель.
 Паасилинна, Рейно (1939—2022) — финский политик, депутат Европарламента.
 Паасилинна, Эрно(en)(fi) (1935—2000) — финский писатель.